С. С. Е. Ч. А. (Спілка Сприяння Ельфам-Чорноробам Англії; , буквально: Товариство покращення ельфійського добробуту) — в романах про Гаррі Поттера — громадянський рух, заснований Герміоною Ґрейнджер у 1994 році у Гоґвортсі. Головною метою було звільнити ельфів-домовиків від рабства.

Члени організації:
 Герміона Ґрейнджер;
 Гаррі Поттер;
 Рон Візлі;
 Невіл Лонґботом.

Історія заснування 
Герміона зростала у світі маґлів і ніколи не бачила ельфів-домовиків, тому, коли почула, як вони важко працюють і живуть у рабстві, то захотіла втрутитись і заснувала С. С. Е. Ч. А., яка популярністю не користувалася, а лише завдавала клопоту. Герміона намагалася агітувати інших учнів Гоґвортсу на участь в організації, створила значки із написом «ССЕЧА», проте їй вдалося вмовити вступити до організації тільки ближчих друзів, та й вони не підтримували думок Герміони щодо ельфів. Непопулярність цієї ідеї серед чарівників пояснюється не лише нерозумінням потреби існування самої ідеї, а й тим, що Герміона вимагала платити за членство в своїй організації 2 серпики, тобто цілий долар. Невіл Лонґботом вступив в її організацію (тобто заплатив їй ті 2 серпики) лише з тією метою, щоб вона від нього відчепилася. 

Герміоні пояснювали не тільки чаклуни, а й самі ельфи-домовики, що для цих чарівних істот служити чаклунові — це велике щастя. Проте Ґрейнджер не могла з цим погодитися. Її ідеї підтверджував Добі — єдиний вільний ельф-домовик, що був надзвичайно радий, що не мусить більше виконувати накази свого минулого хазяїна.

Переконав Герміону діяти активно випадок із ельфійкою Вінкі, до якої дуже суворо ставився її хазяїн Барті Кравч-старший.

Коли Герміона переконалася, що самостійно ельфи-домовики не будуть клопотати про свою долю, то хотіла «насильно» звільнити їх від рабства. Вона весь вільний час в'язала одежу і розкидала її по Гоґвортсу в надії на те, що ельф-домовик вночі знайде одяг, одягне його і такими чином звільниться (адже подарувати ельфові одежу — єдиний спосіб вивільнити його). Герміона була переконана в успішності свого плану, проте, як виявилося пізніше, всю одежу збирав Добі, що вже був вільний, тому що інші ельфи не хотіли лишати служби, а також сприймали її дії, як свою образу.
 
Після п'ятої книги про Гаррі Поттера («Гаррі Поттер і Орден Фенікса») про організацію згадується лише один раз в останній книжці («Гаррі Поттер і смертельні реліквії») у розмові із Ґрипхуком.

Пізніше Герміона працювала в Міністерстві магії, де продовжувала відстоювати права ельфів-домовиків.

Джерело 
 Серія книжок про Гаррі Поттера

Примітки 

Організації (Гаррі Поттер)